Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów na Żużlu 2010 – cykl turniejów żużlowych mających wyłonić najlepszych żużlowców do lat 21 na świecie. Tytuł wywalczył Australijczyk Darcy Ward.

Zwycięzców wyłoniono na podstawie sumy punktów zdobytych w trzech turniejach finałowych, rozegranych w Gdańsku, Dyneburgu oraz Pardubicach.

W każdym turnieju finałowym uczestniczyło 14 zawodników, którzy zakwalifikowali się fazy finałowej, oraz po 2 zawodników z tzw. "dzikimi kartami".

Uczestnicy 
 Stali uczestnicy
  – Patrick Hougård, René Bach
  – Kevin Wölbert, Frank Facher
  – Maciej Janowski, Patryk Dudek
  – Artiom Łaguta, Wadim Tarasienko
  – Darcy Ward
  – Jurica Pavlic
  – Matěj Kůs
  – Maksims Bogdanovs
  – Martin Vaculík
  – Dennis Andersson

 Zawodnicy z dzikimi kartami
 Gdańsk –  Artur Mroczka,  Damian Sperz
 Dyneburg –  Vjačeslavs Giruckis,  Przemysław Pawlicki
 Pardubice –  Václav Milík,  Jan Holub

Wyniki

Pierwszy finał – Gdańsk 
 Gdańsk, 17 lipca 2010

Drugi finał – Dyneburg 
 Dyneburg, 14 sierpnia 2010

Trzeci finał – Pardubice 
 Pardubice, 2 października 2010

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 Bogdanow najlepszy w Gdańsku
 Darcy Ward wygrywa 2. Finał IMŚJ w Daugavpils
 Ward obronił tytuł IMŚJ

2010
2010 w sporcie żużlowym